Вакуф може да се односи на:

 Вакуф (ислам), верска грађевина везана за исламску веру

или

 Вакуф (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Вакуф (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Вакуф (Кратово), насеље у општини Кратово, Северна Македонија

Види још 
 Горњи Вакуф-Ускопље